Wild Ones – singolo di Flo Rida
Wild Ones – album di Flo Rida
Wild Ones – gruppo musicale estone